La Liga Leumit 2010-2011 è stata la 55ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. L'11ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Liga Leumit 2010-2011